Lava – magma vulcanico
Lava – frazione di Malonno (provincia di Brescia, Italia)
Lava – cortometraggio Pixar del 2014
Erika Lava (1983) – ex pallanuotista italiana
William Lava (1911-1971) – compositore statunitense

Altri progetti